Název Milonice má více obcí:
 Milonice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Milonice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov